Świdnik ist der Name folgender Orte in Polen:

 Świdnik, Stadt in der Woiwodschaft Lublin
 Świdnik (Marciszów) (dt. Streckenbach), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Świdnik (Łukowica), Ort in der Woiwodschaft Kleinpolen, im Powiat Limanowski
 Świdnik (Łososina Dolna), Ort in der Woiwodschaft Kleinpolen, im Powiat Nowosądecki

Siehe auch:
 Svidník (dt. Oberswidnik), Stadt in der Slowakei